Bagnoresi – abitanti di Bagnore
Bagnoresi – abitanti di Bagnoregio